Това е списъкът с епизоди на сериала „Приключенията на Мерлин“ с оригиналните излъчвания във Великобритания и България.

Епизоди

Сезон 1 (2008)

Сезон 2 (2009)

Сезон 3 (2010)

Сезон 4 (2011)

Сезон 5 (2012) 

Приключенията на Мерлин